Bass Pro Shops MBNA 500 bezeichnet:

 ein Rennen im NASCAR Nextel Cup im Frühjahr der Saison 2003 auf dem Atlanta Motor Speedway, siehe Atlanta 500
 ein Rennen im NASCAR Nextel Cup im Herbst der Jahre 2003–2005 auf dem Atlanta Motor Speedway, siehe Pep Boys Auto 500